La Nuit de la Saint-Jean — expression dérivée des célébrations de la Fête de la Saint-Jean — peut faire référence à :
La Nuit de la Saint-Jean, une nouvelle de Nicolas Gogol publiée en 1831 ;
La Nuit de la Saint-Jean, une nouvelle d'Eugène Parès publiée en 1836 ;
La Nuit de la Saint-Jean, un roman de Georges Duhamel (dans la Chronique des Pasquier) publié en 1935 ;
La Nuit de la Saint-Jean (Johannisnacht), un film ouest-allemand de Harald Reinl sorti en 1955.